Abalea puede referirse a:

 un nombre común de la planta Cichorium intybus o achicoria común; o
 un nombre común de la planta Echium vulgare.